Франси́с Нганну́ (; род. , Батье, Камерун) — франко-камерунский боец смешанных единоборств, выступавший под эгидой UFC в тяжёлой весовой категории. Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе, ныне свободный агент.
Занимал на момент ухода 5 строчку среди бойцов вне зависимости от весовой категории.

Биография 
Нганну родился и вырос в деревне Батье, Камерун. Нганну жил в бедности и не мог получить образования.

Родители Нганну развелись, когда ему было 6 лет, и его отправили жить к тете. В 10 лет Нганну начал работать на песчаном карьере в Батье из-за нехватки средств. В юности ему предложили вступить в несколько банд в его деревне. Однако Нганну отказался и решил использовать негативную репутацию своего отца как уличного бойца как мотивацию для того, чтобы сделать что-то позитивное и заняться боксом.

В 22 года, вдохновлённый боями Майка Тайсона, Нганну начал заниматься боксом, несмотря на первоначальное нежелание своей семьи. Прозанимавшись год, Нганну прекратил тренировки из-за болезни. Он занимался различными подработками, чтобы свести концы с концами, пока в возрасте 26 лет не решил отправиться в Париж, Франция, чтобы заняться профессиональным боксом. Однако по прибытии в Европу его посадили в тюрьму на два месяца в Испании за незаконное пересечение границы. После того как Нганну добрался до Парижа, у него не было ни денег, ни друзей, ни жилья. После бездомной жизни на улицах Парижа он встретил Фрэнсиса Кармонта, который познакомил его с Фернаном Лопесом и фабрикой ММА. Будучи поклонником Майка Тайсона, Нганну изначально хотел научиться боксировать, но Лопес увидел его потенциал в ММА и убедил его попробовать ММА. Лопес дал Нганну экипировку ММА и разрешил ему тренироваться и спать в зале бесплатно, тем самым начав карьеру Нганну в ММА.

По приезде в Париж Нганну был бездомным и жил на улицах Парижа. После жизни на улице Нганну начал бесплатно обучаться в зале ММА с 2013 года.

Карьера

Ultimate Fighting Championship 
Нганну провел свой дебютный бой против Луиса Энрике 19 декабря 2015 года на UFC on Fox 17. Нганну выиграл бой нокаутом во втором раунде.

Следующим оппонентом Нганну стал Кёртис Блейдс 10 апреля 2016 года на UFC Fight Night 86. Нганну выиграл бой техническим нокаутом во втором раунде.

23 июля 2016 года Нганну встретился с Бояном Михайловичем на UFC on Fox 20. Нганну выиграл бой техническим нокаутом в первом раунде.

Нганну провёл бой с Энтони Хэмилтоном 9 декабря 2016 года на UFC Fight Night 102. Нганну завершил бой болевым приемом в первом раунде и получил премию «Выступление вечера».

В рамках турнира UFC on Fox 27-28 января 2017 года Нганну встретился с бывшим чемпионом UFC Андреем Орловским. Нганну выиграл бой техническим нокаутом в первом раунде и получил премию «Выступление вечера».

На турнире UFC 218 3 декабря 2017 года Нганну встретился с 1 номером рейтинга тяжеловесов UFC Алистаром Оверимом. Оверим славился как первоклассный ударник и грозный нокаутер тяжелого дивизиона, однако, уже в первом раунде Нганну нанес ему сокрушительный удар левым апперкотом и отправил Оверима в глубокий нокаут. Нганну добил хаммерфистом в лицо обездвиженное тело Оверима и одержал победу в этом бою. По сегодняшний день этот нокаут считается одним из самых страшных и брутальных в истории UFC. В результате Нганну оказался на первой строчке официального рейтинга UFC в тяжёлом весе.

Победа над Алистаром Оверимом вывела Франсиса Нганну на титульный бой против действующего чемпиона UFC в тяжёлом весе, американца Стипе Миочича. Перед боем многие букмекеры считали фаворитом африканца, за счет его физической мощи и сильнейшего нокаутирующего удара. Вместе с тем ряд экспертов отмечали, что Миочич превосходит своего соперника в опыте и технике борьбы.
Их поединок состоялся 20 января 2018 года на турнире UFC 220. В первом раунде Нганну нанёс Миочичу несколько сильных ударов, однако не сумел нокаутировать чемпиона.
В то же время сам Миочич провёл ряд точных контратак, после чего перевёл бой в партер, где чемпион имел серьёзное преимущество над Нганну. К концу раунда Нганну утратил силы и подвижность, и американец весь последующий бой доминировал над претендентом. Все дальнейшие раунды проходили примерно по одному сценарию: после серий ударов ногами и руками чемпион переводил бой в партер, где избивал измождённого соперника. Как минимум дважды Миочич выходил на болевой приём, однако гонг спасал Нганну от досрочного поражения. В итоге, по прошествии пяти раундов все трое судей отдали победу Миочичу (50—44).

7 июля 2018 года на турнире UFC 226 Нганну провёл бой с американским тяжеловесом Дерриком Льюисом. Оба бойца выигрывали большую часть своих боёв нокаутами, поэтому от них ждали яркого поединка.
Однако большую часть трёхраундового поединка спортсмены просто ходили по рингу без ударов и борьбы, изредка атакуя друг друга. За 15 минут боя бойцы нанесли 31 удар, из которых Нганну совершил лишь 11 ударов. В ходе второго раунда соперники даже получили предупреждение от рефери за пассивность. Так как Льюис был активнее в ходе всего боя, он получил победу по очкам единогласным решением судей (29—28, 29—28, 30—27).
Американский спортивный комментатор Джо Роган назвал этот бой худшим в истории тяжёлого дивизиона UFC.
Президент UFC Дэйна Уайт также назвал этот поединок ужасным и сказал, что после боя с Алистаром Оверимом самомнение Нганну «взлетело до небес» и сыграло против него.
На следующий день после поединка Нганну извинился перед своими болельщиками, сказав что расстроен этим поединком и признав, что его страхи из предыдущего боя с Миочичем перекочевали и в этот бой. Однако он пообещал вернуться.

Возвращение Нганну в октагон ознаменовалось его второй победой над Кертисом Блейдсом. После мощного оверхенда от Нганну Кертис Блейдс повалился на настил, после чего предпринял несколько попыток встать, но безуспешно: Нганну активно добивал соперника, не давая ему прийти в себя. На 44 секунде 1-го раунда рефери было принято решение остановить бой и признать поражение Блейдса техническим нокаутом во второй раз. Таким образом, крайне неудачный для себя 2018 год Франсис Нганну сумел закончить яркой победой и своим возвращением на победную серию.

В феврале 2019 года состоялся поединок в рамках UFC между Нганну и бывшим чемпионом UFC Кейном Веласкесом. Бой закончился на 26 секунде 1 раунда после того, как Нганну в суматохе при сближении пробил апперкот и Кейн Веласкес свалился на настил, где был добит.

В июне 2019 года состоялся бой между Нганну и Жуниором дус Сантусом. На второй минуте боя Жуниор дус Сантус выбросил замашистый оверхенд, от которого Нганну увернулся и контратаковал оппонента точным боковым ударом в челюсть. Нганну добил упавшего на настил Жуниора дус Сантуса, в результате одержав очередную победу нокаутом в первом раунде над ещё одним бывшим чемпионом UFC в тяжелом весе.

9 мая 2020 года на турнире UFC 249 Нганну потребовалось всего 20 секунд, чтобы отправить в глубокий нокаут суринамца Жаирзиньо Розенстрайка, до этого боя не знавшего поражений. По итогам турнира, камерунец получил бонус за «Выступление вечера».

27 марта 2021 года на турнире UFC 260 Нганну и чемпион Стипе Миочич снова встретились в титульном бою (первый бой Нганну проиграл единогласным решением судей). В первом раунде Миочич предпринял попытку тейкдауна, придерживаясь стратегии, которая помогла ему победить в первом бою (изматывать Нганну в борьбе), но безуспешно — Нганну остановил тейкдаун и, удерживая Миочича на земле, нанес ему множество ударов в голову, после чего соперники снова вернулись в стойку, где Нганну перебивал Миочича, а также нанес ему хайкик (удар ногой в голову). Во втором раунде Нганну отправил в нокдаун Миочича мощным прямым ударом с левой руки в челюсть, и нанес еще несколько добивающих ударов в голову, однако, потрясенный Миочич все же смог снова подняться на ноги, но не надолго — Нганну нанес еще один сокрушительный боковый удар с левой руки точно в челюсть Миочича, после чего последний рухнул без сознания сначала на собственную согнутую ногу, а затем, отпружинив от нее, упал на спину, пребывая в глубоком нокауте. Нганну нанес еще один добивающий удар в челюсть обездвиженного Миочича, после чего рефери остановил бой. После боя Миочич был госпитализирован. Таким образом Фрэнсис Нганну забрал реванш и стал 17-м чемпионом UFC в тяжелом весе.

23 января 2022 года на турнире UFC 270 Нганну провел бой за объединение титулов тяжелого веса против временного чемпиона UFC Сирила Гана. Бой прошел всю дистанцию и завершился победой Фрэнсиса Нганну единогласным решением судей

После окончание контракта и долгих переговоров с UFC по поводу пересмотра гонорара и возможности выступления по боксу, соглашение так и не было подписано, что сделало Нганну свободным агентом и освободило от пояса чемпиона промоушена. По заявлению Дэйны Уайта, Нганну был предложен самый высокий гонорар в истории тяжелого веса UFC.

Титулы и достижения

Смешанные единоборства 
 Ultimate Fighting Championship
 Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе. (один раз)
 Обладатель премии «Выступление вечера» (шесть раз) 
 Обладатель мирового рекорда по силе удара
 ESPN
 Нокаут года (2017) 
 Bleacher Report
 Нокаут года (2017) 
 MMA Fighting
 Нокаут года (2017) 
 Прорыв года (2017).
 
 MMAjunkie
 Нокаут года (2017) 
 Pundit Arena
 Нокаут года (2017) 
 MMADNA.nl
 Нокаут года (2017) 
 World MMA Awards
 Нокаут года (2017)

Статистика ММА 

|-
|Победа
|align=center|17-3
| Сирил Ган
|Единогласное решение
|UFC 270
|
|align=center|5
|align=center|5:00
|Калифорния, Анахайм, США
|
|-
|Победа
|align=center|16-3
| Стипе Миочич
|KO (удар)
|UFC 260
|
|align=center|2
|align=center|0:52
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center|15-3
| Жаирзиньо Розенстрайк
|KO (удары)
|UFC 249
|
|align=center|1
|align=center|0:19
|Джэксонвилл, США
| 
|-
|Победа
|align=center|14-3
| Жуниор дус Сантус
|TKO (удары руками)
|UFC on ESPN: Нганну — Дус Сантус
|
|align=center|1
|align=center|1:11
|Миннеаполис, США
|
|-
| Победа
| align=center| 13-3
|  Кейн Веласкес
| KO (удары)
| UFC on ESPN 1
| 
| align=center| 1
| align=center|0:26
| Финикс, США
|
|-
| Победа
| align=center| 12-3
|  Кёртис Блейдс
| KO (удары)
| UFC Fight Night 141 Blaydes vs. Ngannou 2
| 
| align=center| 1
| align=center|0:44
| Пекин, Китай
|Выступление вечера.
|-
|Поражение
|align=center|11-3
| Деррик Льюис
|Единогласное решение
|UFC 226
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Поражение
|align=center|11-2
| Стипе Миочич
|Единогласное решение
|UFC 220
|
|align=center|5
|align=center|5:00
|Бостон, США
|Бой за титул чемпиона UFC в тяжёлом весе.
|-
|Победа
|align=center|11-1
| Алистар Оверим
|KO (апперкот)
|UFC 218
|
|align=center|1
|align=center|1:42
|Детройт, США
|Нокаут года
|-
|Победа
|align=center|10-1
| Андрей Орловский
|TKO (удары)
|UFC on Fox 23 Shevchenko vs. Pena
|
|align=center|1
|align=center|1:32
|Денвер, США
|Выступление вечера.
|-
|Победа
|align=center|9-1
| Энтони Хэмилтон
|Болевой прием (кимура)
|UFC Fight Night 102 Lewis vs. Abdurakhimov
|
|align=center|1
|align=center|1:57
|Олбани, США
| Выступление вечера.
|-
|Победа
|align=center|8-1
| Боян Михайлович
|TKO (удары)
|UFC on Fox 20 Holm vs. Shevchenko
|
|align=center|1
|align=center|1:34
|Чикаго, США
|
|-
|Победа
|align=center|7-1
| Кёртис Блейдс
|TKO (остановка врачом)
|UFC Fight Night 86 - Rothwell vs. Dos Santos
|
|align=center|2
|align=center|5:00
|Загреб, Хорватия
|-
|Победа
|align=center|6-1
| Луис Энрике
|KO (апперкот)
|UFC on Fox 17 - Dos Anjos vs. Cerrone 2
|
|align=center|2
|align=center|2:53
|Орландо, США
|
|-
|Победа
|align=center|5-1
| Уильям Бодатт
|TKO (сдача от ударов)
|KHK MMA National Tryouts — Finale 2015
|
|align=center|3
|align=center|1:48
|Мадинат-Иса, Бахрейн
|
|-
|Победа
|align=center|4-1
| Люк Нгелека
|Удушающий прием (гильотина из стойки)
|SHC 10 — Carvalho vs. Belo
|
|align=center|1
|align=center|0:44
|Женева, Швейцария
|
|-
|Победа
|align=center|3-1
| Билал Тахтахи
|KO (удар)
|100 % Fight 20 — Comeback
|
|align=center|1
|align=center|3:58
|Леваллуа-Перре, Франция
|
|-
|Победа
|align=center|2-1
| Николас Спек
|Удушающий приём (ручной треугольник)
|100 % Fight 20 — Comeback
|
|align=center|2
|align=center|2:10
|Леваллуа-Перре, Франция
|
|-
|Поражение
|align=center|1-1
|| Зумана Сиссе
|Единогласное решение
|100 % Fight — Contenders 21
|
|align=center|2
|align=center|5:00
|Париж, Франция
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
|| Рэчид Бензина
|Болевой приём (рычаг локтя)
|100 % Fight — Contenders 20
|
|align=center|1
|align=center|1:44
|Париж, Франция
|
|}

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Родившиеся в Камеруне
Бойцы смешанных единоборств Франции
Действующие бойцы UFC